Jobst (o Jost o Jodokus) de Moravia (;  o Jošt Moravský; ; 1351-Brno, Moravia [actual República Checa], 17 de enero de 1411) fue un margrave de Moravia y de Brandeburgo y durante 15 semanas rey de Alemania (1410-1411), que por su política y maquinaciones militares en el centro y este de Europa, desempeñó un papel importante en la vida política de Alemania.

Miembro de la dinastía de Luxemburgo, Jobst fue un sobrino del emperador alemán, Carlos IV, y primo del rey de Bohemia y Alemania, Wenceslao, y medio hermano del futuro emperador Segismundo. Gobernando Moravia desde 1376, Jobst también se convirtió en vicario general de Italia (1383 y 1389) sin poner nunca un pie allí. En 1388 añadió Luxemburgo y Brandeburgo a sus dominios. En sus muchos conflictos, Jobst no dudó en luchar contra sus parientes. En 1394, después de haber capturado a Wenceslao, obligó a su primo a que le nombrara regente de Bohemia. Jobst y Wenceslao hicieron la paz en 1397, cuando Jobst recibió las dos Lusacias y fue nombrado príncipe del Imperio. Cuando el rey alemán Roberto murió en 1410, Jobst fue elegido (1 de octubre) para que le sucediera por las facciones en la Asamblea de Fráncfort, mientras que su primo Segismundo recibió los votos de otro grupo. Jobst murió, sin embargo, a principios del siguiente año.

En la cultura popular 
En el videojuego Kingdom Come: Deliverance, Jobst es representado por el actor de voz Marc Cram en la versión en inglés del popular videojuego. El personaje de Jobst es recibido por los protagonistas en Rattay, donde explica su posición política en la guerra contra Segismundo de Luxemburgo, a quien en un inicio apoyó contra su hermano Wenceslao IV, pero que dadas las circunstancias ahora decide liderar la revuelta de nobles contra este. Este personaje da a Henry, el protagonista, la misión de ir al Castillo de Trosky a enviar un mensaje al señor Otto von Bergow para saber sus lealtades en el contexto de la Guerra entre Wenceslao IV y Segismundo de Luxemburgo. Es un personaje importante en el epílogo del videojuego, puesto que da pauta a la trama para una futura secuela.

Bibliografía 
 (en inglés) Kingdom Come: Deliverance Wiki: "https://kingdomcomedeliverance.gamepedia.com/Jobst_of_Moravia" Consultado 19/05/2020.
 (en alemán) Peter Hilsch: Jost. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlín 1974, p. 627 f.
 (en alemán) Theodor Lindner: Jodocus. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 106–111.
 (en español) Peter H. Wilson "El Sacro Imperio Romano Grmánico: Mil años de historia de Europa" Madrid 2020, pp302-303.

Referencias

Enlaces externos 
 Coronas heredadas

Casa de Luxemburgo
Electores de Brandeburgo del siglo XIV
Gobernantes del siglo XIV

Margraves del Sacro Imperio Romano Germánico

Nacidos en Brno